Luiz Mattar besegrade Jamie Morgan med 6-4, 3-6, 6-3 i finalen och vann singelspelet vid International Tennis Championships 1994. Todd Martin var regerande mästare.

Seedning

  Todd Martin (Första omgången)
  Ivan Lendl (Kvartsfinal)
  MaliVai Washington (Andra omgången)
  Wally Masur (Första omgången)

 Jakob Hlasek ''(Första omgången) 
 Luiz Mattar '''(Mästare) 
 Jamie Morgan ''(Final) 
 Mark Woodforde ''(Semifinal)

Lottning

Finalmatcher

Sektion 1

Sektion 2

Externa länkar
Lottning

Sportåret 1994
ATP-touren